Jméno Colbert [kolbér] může mít více významů:

příjmení
 Auguste François-Marie de Colbert-Chabanais (1777–1809) – generál
 Claudette Colbertová (1903–1996) – americká herečka, původem z Francie
 Edwin H. Colbert (1905–2001) – americký vertebrátní paleontolog a výzkumník
 Gregory Colbert (* 1960) – kanadský režisér
 Charles Colbert, markýz de Croissy (1625–1696) – francouzský ministr zahraničí
Jacques–Nicolas Colbert (1655–1707) – arcibiskup
 Jean-Baptiste Colbert (1619–1683) – francouzský ministr financí
 Jean-Baptiste Colbert, markýz de Torcy (1665–1746) – francouzský ministr zahraničí
 Jean-Baptiste Colbert, markýz de Seignelay (1651–1690) – ministr Francouzského námořnictva
 Louis Pierre Alphonse de Colbert (1776–1843) – generál
 Pierre David de Colbert-Chabanais (1774–1853) – generál
 Stephen Colbert (* 1964) – americký spisovatel

přeneseně
 Colbert (1928) – francouzský těžký křižník
 Colbert (C 611) – válečný křižník změněný v roce 1993 na námořní muzeum

toponyma
 Colbert (Alabama) – město ve státě Alabama v USA
 Colbert (Georgie) – město ve státě Georgie v USA
 Colbert (Oklahoma) – město ve státě Oklahoma v USA
 Colbert (Washington) – město ve státě Washington v USA
 Colbert County – okres ve státě Alabama v USA

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno